Morscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Morscher (* 1980), österreichischer Fußballspieler
 Edgar Morscher (* 1941), österreichischer Philosoph
 Elmar Morscher (* 1962), österreichischer Fußballspieler
 Erwin Morscher (1929–2008), Schweizer Mediziner
 Harald Morscher (* 1972), österreichischer Radrennfahrer
 Heinrich Morscher (1929–2008), österreichischer Priester und Exerzitienleiter
 Lukas Morscher (* 1969), österreichischer Historiker, Archivar und Museumsleiter
 Reinhart Morscher (1938–2004), österreichischer Künstler, Grafikdesigner, Typograf und Plakatkünstler
 Siegbert Morscher (* 1939), österreichischer Jurist, ehemaliger Verfassungsrichter
 Veronika Morscher (* 1991), österreichische Singer-Songwriterin und Jazzsängerin